Angelochóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Angelochóri (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Nomós Imathías, 
 Angelochórion (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 

Robotskapade Greklandförgreningar